SNS steht als Abkürzung für:

 Sakrale Neurostimulation, siehe Beckenbodenschrittmacher
 Salomon Nordic System, siehe Langlaufski #Bindung
 Scuola Normale Superiore, eine Elitehochschule in Italien
 Serviço Nacional de Saúde, das portugiesische Gesundheitssystem
 Sichere Netzübergreifende Sprachkommunikation
 Slovenska nacionalna stranka, Slowenische Nationale Partei
 Slovenská národná strana (1871), (Slowakische Nationalpartei), ehemalige slowakische Partei
 Slovenská národná strana (1990), (Slowakische Nationalpartei), derzeitige slowakische Partei
 Social Network Service, siehe Soziales Netzwerk (Internet)
 Società Nazionale di Salvamento, eine italienische Wasserrettungsorganisation
 Spallation Neutron Source, eine Neutronenquelle am Oak Ridge National Laboratory
 Special Night Squads, eine paramilitärische Einheit im Palästina der 1930er Jahre
 Srpska Napredna Stranka, Serbische Fortschrittspartei
 Synergetisches Navigationssystem, ein Psychotherapie-Monitoring-System

SnS steht als Abkürzung für:
 Zinn(II)-sulfid, Zinnsalz des Schwefelwasserstoffs

Abkürzung